Victor Velásquez ist der Name folgender Personen:

 Victor Velásquez (Fußballspieler) (* 1976), el-salvadorianischer Fußballspieler (aktiv von 1996 bis 2007)
 Victor Gustavo Velazquez Ramos (* 1991) Fußballspieler aus Paraguay beim mexikanischen Verein FC Ju%C3%A1rez unter Vertrag
 Victor Velásquez (Schauspieler), erster Ehemann der Schauspielerin Katy Jurado
 Victor Velásquez (Sänger), puerto-ricanischer Sänger